Biševo je lahko:
 Biševo (otok)
 Biševo, Hrvaška
 Biševo, Črna gora